Die Superettan 2001 war die zweite Spielzeit der zweithöchsten schwedischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 73. Spielzeit seit der offiziellen Einführung einer solchen im Jahr 1928. Die Saison begann am 16. April und endete am 28. Oktober 2001.

Kalmar FF wurde Meister und kehrte nach zwei Jahren zurück in die erste Liga – zusammen mit Landskrona BoIS. Mjällby AIF scheiterte wie im Vorjahr in der Relegation, diesmal an IFK Norrköping. Neben Umeå FC mussten GAIS Göteborg – im Vorjahr noch Erstligist – und der Neuling Motala AIF in die Division 2 absteigen.

Abschlusstabelle 

|}

Relegation 
Der 3. der Superettan 2001 spielte gegen den 14. der Allsvenskan 2001 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel in der Relegation. Das Hinspiel fand am 31. Oktober, das Rückspiel am 3. November 2001 statt. Der Sieger IFK Norrköping qualifizierte sich für die Allsvenskan 2002.

|}

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 Offizielle Website der Superettan
 Superettan 2001 bei Svenskfotboll.se

2001
Fußballsaison 2001